Sław´sia, Riespublika nasza narodnaja! (ros. Славься республика, наша народная, tłum. Sław się republiko nasza ludowa) – pieśń w języku rosyjskim będąca od roku 2015 hymnem Donieckiej Republiki Ludowej. Zastąpiła używany od 2014 utwór Wstawaj, Donbass!, skomponowany przez lokalny zespół punk rockowy Dień Triffidow (День Триффидов). Jesienią 2014 ministerstwo kultury DNR wystąpiło do organizacji zrzeszających rosyjskich pisarzy i kompozytorów o stworzenie nowego hymnu.

Tekst

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  Sław´sia, Riespublika nasza narodnaja! na YouTube

Hymny państwowe
Doniecka Republika Ludowa